Мантова́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Мантовани, Ари (1924—2018) — бразильский футболист.
 Мантовани, Брюно (род. 1974) — французский композитор.
 Мантовани, Мария Доминика (1862—1934) — итальянская монахиня, католическая святая.
 Мантовани, Паоло Аннуцио (1905—1980) — англо-итальянский дирижёр и композитор.
 Мантовани, Ренцо (род. 1963) — итальянский шахматист, международный мастер (1987).
 Мантовани, Роберто (1854—1933) — итальянский геолог и скрипач.
 Мантовани, Серджо (1929—2001) — итальянский пилот автогоночной серии Формула-1.